ISO 3166-2:EC — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Эквадору. Стандарт охватывает 24 провинции Эквадора. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Эквадора — EC и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный одно-двухбуквенный код образован буквами латинского алфавита, аббревиатурой названия провинции. Геокоды провинций Эквадора являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — EC, присвоенного Эквадору в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды  Эквадора 
Геокоды 24 провинций административно-территориального деления Эквадора.

Геокоды пограничных Эквадору государств 
 Колумбия — ISO 3166-2:CO (на севере),
 Перу — ISO 3166-2:PE (на востоке и юге).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Эквадора

Ссылки 
 
 Геокоды Эквадора 

2:EC